Wolverine на английски език означава „росомаха“.

Wolverine може да се отнася за:

 Wolverine (Marvel Comics), персонаж от комиксите и филмите X-Men
 M10 Wolverine, американски „танкоразрушител“ от периода на Втората световна война